W Wielkiej Brytanii:
 Orton (Carlisle) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Orton (Eden) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Orton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Orton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)

Osoby 
 Joe Orton – autor satyrycznych sztuk teatralnych
 Michael Orton – fotograf, autor efektu Ortona
 Peter Darbishire Orton – angielski mykolog
 Randy Orton – amerykański wrestler